Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 — 26-й розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, который проходил с 10 июля по 1 августа 2021 года в США.

Участники 

В соревнованиях примут участие 16 команд. 8 сборных, занявших первое и второе место в группах в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 лиги A; 4 сборные, занявшие первые места в группах в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 лиги B; 3 сборные, победители кубка отборочного тура КОНКАКАФ 2021 (разыгрывается между командами, занявшими 3-е место в группах в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 лиги A, 2-е место в группах в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 лиги B, 1-е места в группах в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ 2019/2020 лиги C); а также приглашённая сборная Катара.

9 июля 2021 года КОНКАКАФ объявил, что Кюрасао не будет участвовать в турнире из-за большого количества случаев COVID-19 в команде. В группе А их заменила Гватемала, команда, занявшая второе место в квалификации.

Места проведения 
21 апреля 2021 года КОНКАКАФ подтвердил, что матчи пройдут в США.

Соединённые Штаты Америки 

</center>

Формат турнира

Судьи 
29 июня 2021 года КОНКАКАФ объявил о назначении на турнир 19 рефери, 25 помощников рефери и 12 видеопомощников рефери (VAR). Кроме того, Судейский комитет КОНКАКАФ одобрил участие 12 рефери из Целевой продвинутой судейской программы КОНКАКАФ (TARP), которые будут тренироваться для подготовки к будущим соревнованиям.

  Бакари Гассама (Гамбия) — 2 матча
  Брайан Лопес (Гватемала) — 1 матч
  Марио Эскобар (Гватемала) — 3 матча
  Саид Мартинес (Гондурас) — 3 матча
  Сельвин Браун (Гондурас) — 1 матч
  Реон Рэйдекс (Гренада)
   (Канада)

  Рикардо Монтеро (Коста-Рика) — 1 матч
  Хуан Габриэль Кальдерон (Коста-Рика) — 2 матча
  Адонай Эскобедо (Мексика) — 1 матч
  Сесар Артуро Рамос (Мексика) — 3 матча
  Фернандо Герреро (Мексика) — 2 матча
  Фернандо Эрнандес (Мексика) — 2 матча
  Иван Бартон (Сальвадор) — 1 матч

  Исмаэль Корнехо (Сальвадор) — 1 матч
  Армандо Вильярреаль (США) — 1 матч
  Джаир Марруфо (США) — 3 матча
  Исмаил Эльфат (США) — 1 матч
  Ошане Нэйшн (Ямайка) — 1 матч
  Данеон Парчмент (Ямайка) — 2 матча

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд

Составы

Групповой этап 
Участники были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выйдут две первые команды из каждой группы.

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Статистика

Бомбардиры 
4 гола

  Алмоез Али

3 гола

  Ромель Киото
  Кайл Ларин
  Стивен Эуштакиу

  Абдулазиз Хатем
  Орбелин Пинеда

  Рохелио Фунес Мори
  Хоакин Ривас

2 гола

  Дэвид Хойлетт
  Акрам Афиф
  Жоэль Кэмпбелл
  Сельсо Борхес

  Эмманюэль Ривьер
  Роландо Блэкберн
  Хосе Родригес
  Эрик Дэвис

  Глеофило Влейтер
  Гьяси Зардес
  Майлз Робинсон

1 гол

  Стефан Ламбез
  Димитри Рамот
  Маттиас Фаэтон
  Рафаэль Мирваль
  Херардо Гордильо
  Александер Лопес
  Джерри Бенгтсон
  Эдвин Солано
  Джонни Леверон
  Ромар Фрэнк
  Тейджон Бьюкенен
  Джонатан Осорио
  Тео Корбеану

  Мохаммед Мунтари
  Хассан аль-Хаидос
  Хомам Ахмед
  Ариэль Ласситер
  Брайан Руис
  Кевин Фортюне
  Джонатан дос Сантос
  Луис Родригес
  Эктор Эррера
  Альберто Кинтеро
  Карнеджи Антуан
  Рикардо Аде
  Сесар Янис

  Алекс Рольдан
  Уолмер Мартинес
  Хайро Энрикес
  Сэм Вайнз
  Николас Джоаккини
  Дэрил Дике
  Шак Мур
  Мэттью Хоппи
  Реон Мур
  Бобби Декордова-Рид
  Джуниор Флеммингз
  Кори Берк
  Шамар Николсон
  Найджел Хассельбайнк

1 автогол

  Самюэль Камий (в игре против США)

Желтые карточки 
3 карточки
  Хесус Гальярдо
2 карточки

  Левертон Пьер
  Квентин Аннетт
  Лукас Каваллини
  Стивен Витория

  Стивен Эуштакиу
  Кендалл Уостон
  Эктор Эррера
  Дарвин Серен

  Нарсисо Орельяна
  Райан Донк
  Келлин Акоста

1 карточка

  Мартен Эксперьянс
  Маттиас Фаэтон
  Стив Сольве
  Стивенсон Казимир
  Тома Пино
  Оскар Сантис
  Робин Бетанкур
  Хосе Моралес
  Хосе Пинто
  Бонек Гарсия
  Брайан Акоста
  Дейби Флорес
  Джерри Бенгтсон
  Майнор Фигероа
  Роджер Рохас
  Феликс Крисанто
  Бенджамин Эттьен
  Оливер Норберн
  Рики Джерман
  Эрон Пьер
  Алистэр Джонстон
  Марк-Энтони Кей
  Лиам Фрейзер
  Тешо Акинделе
  Донил Хенри

  Тейджон Бьюкенен
  Дэвид Хойлетт
  Максим Крепо
  Акрам Афиф
  Карим Будиаф
  Ариэль Ласситер
  Давид Гусман
  Джохан Венегас
  Франсиско Кальво
  Рональд Матаррита
  Эстебан Альварадо
  Даниэль Эрей
  Жан-Сильвен Бабен
  Карл Витюлен
  Норман Греле
  Патрик Бюрне
  Янн Тимон
  Эдсон Альварес
  Алан Пулидо
  Карлос Сальседо
  Луис Родригес
  Эрик Санчес
  Адальберто Карраскилья
  Родерик Миллер

  Франсиско Паласиос
  Джошуа Перес
  Уолмер Мартинес
  Хоакин Ривас
  Келвин Лердам
  Райан Колвейк
  Риджесиано Хапс
  Роланд Алберг
  Шон Клайбер
  Шак Мур
  Эрик Уильямсон
  Андре Фортьюн
  Обри Дэвид
  Реон Мур
  Тристон Ходж
  Элвин Джонс
  Алвас Пауэлл
  Амари’и Белл
  Блэр Турготт
  Дэмион Лоу
  Кори Берк
  Леон Бейли
  Лиам Мур
  Ониел Фишер

Красные карточки 
1 карточка

  Франсуа Дюлисс
  Квентин Аннетт
  Келли Иреп

  Стив Сольве
  Леонель Морейра
  Себастьян Кретинуар

  Патрик Бюрне
  Франсиско Кальво

Символы и атрибуты

Логотип турнира и слоган 
Официальный логотип был представлен 28 сентября 2020 года во время финального розыгрыша в Майами, Флорида. Официальный слоган турнира — «Это наше».

Официальный мяч турнира 
Flight by Nike — официальный мяч турнира.

Официальный гимн турнира 
«All Things (Just Keep Getting Better)» канадских музыкантов Widelife и Симона Денни и «Cool» ирландского певца и автора песен Саманты Мамба служат официальными песнями турнира. Первые синглы Мумбы «Baby Come on Over» и «Gotta Tell You» были выбраны изначально, но заменены на другие — лейбл Polydor Records отклонил их использование.

Лучшие игроки матчей 
После каждого матча турнира КОНКАКАФ выбирает игрока, проявившего себя лучше остальных в этом поединке.

Турнирная таблица 
Ниже представлена сводная таблица команд на Золотом кубке КОНКАКАФ 2021. Если в матчах на вылет после окончания основного времени счёт был равным, то обе команды получают по одному очку.

Спонсоры

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира 

2021
2021 год в футболе
Июль 2021 года
Август 2021 года
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2021 году